Cicognesi – abitanti di Cicogna (Cossogno)
Cicognesi – abitanti di Cicogni